Pellegrin kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacques Pellegrin (zoolog) (1873–1944)
 François Pellegrin (1881–1965)

Robotskapade auktorsförkortningar